Onderdistrict in Indonesië
 Kampung Melayu (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Bengkulu in de provincie Bengkulu
Plaats in Indonesië
 Kampung Melayu I, een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Tenggara in de provincie Atjeh
 Kampung Melayu (Bermani Ulu), een plaats in het regentschap Rejang Lebong in de provincie Bengkulu
 Kampung Melayu (Jatinegara), een plaats in het regentschap Oost-Jakarta in de provincie Bengkulu
 Kampung Melayu (Sukajadi), een plaats in het regentschap Pekanbaru in de provincie Riau
 Kampung Melayu (Tambelan), een plaats in het regentschap Bintan in de provincie Riouwarchipel
 Kampung Melayu (Banyuwangi), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuwangi in de provincie Oost-Java